John Doe este numele folosit pentru o persoană a cărei identitate reală este necunoscută (în SUA și Canada). Se mai poate referi la:

John Doe - un serial de televiziune științifico-fantastic american
John Doe - al 36-lea episod al serialului de televiziune Prison Break
John Doe - un episod al serialului de televiziune Dosarele X

Vezi și
 Vi-l prezint pe John Doe - un film american din 1941